Meggen (Zwitserland), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Luzern
 Meggen (Lennestadt), plaats in de Duitse gemeente Lennestadt